Алькольярин ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Трухильо.  Занимает площадь 79,92 км². Население — 260 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Касереса